Кэ́тлин (Кэ́ти) Фи́ннеран (; 22 января 1971, Чикаго, Иллинойс, США) — американская  и .

Биография и карьера 
Кэтлин Финнеран родилась 22 января 1971 года в Чикаго (штат Иллинойс, США) в семье ирландцев-католиков. Она выросла в Майами, штат Флорида, там же она училась в Старшей школе искусств Нового Света. Она училась в Университете Карнеги — Меллона в Питтсбурге в течение года, а затем, в 19-летнем возрасте, переехала в Нью-Йорк, чтобы учиться актёрскому мастерству у Уты Хаген в HB Studio.

Начиная с 1990 года, Финнеран снимается в кино и телесериалах, играет на Бродвее.

С 22 августа 2010 года Финнеран замужем за актёром Дарреном Голдштейном. У супругов есть два сына — Тай Майкл Голдштейн (род. 3 февраля 2011) и Уэс Голдштейн (род. в июле 2012).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Драма Деск»
Выпускники Колледжа изящных искусств в Университете Карнеги — Меллона
Киноактрисы США